Taïga peut désigner :

Informatique 
 Taïga, réseau utilisé par les écoles d'architecture.

Géographie 
 Taïga, forêt boréale ;
 Taïga, ville russe.

Littérature 
 Taïga, roman de Florence Reynaud ;
 Ermites dans la taïga, roman de Vassili Peskov.

Personnalités 
 Taiga (1993—), acteur japonais ;
 Taïga (1960—), homme politique camerounais.

Homonymie de toponyme